Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1969 de l’Open d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court et Marty Riessen battent Ann Haydon-Jones et Fred Stolle en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1969
Compétition de tennis à Brisbane
Tennis en janvier 1969